

Sigle
 AICA – Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico
 AICA – Associazione italiana cantastorie ambulanti
 AICA – Associazione internazionale dei critici d'arte, Association internationale des critiques d'art

Geografia

Italia 
 Aica – frazione del comune di Naz-Sciaves (BZ)
 Aica di Sopra e Aica di Sotto – frazioni del comune di Fiè allo Sciliar (BZ)